Jini (Apache River) — сетевая архитектура для создания распределенных систем, для которых масштабирование, скорость изменений и сложность взаимодействия важны и не могут быть обеспечены другими технологиями. Jini предоставляет гибкую инфраструктуру для предоставления сервисов в сети и взаимодействия с клиентами, которые используют различные программно-аппаратные реализации.

Сетевая технология Jini — это открытая архитектура, которая позволяет разработчикам создавать высокоадаптивные сетевые сервисы. Технология может использоваться для создания адаптивных сетей, которые достаточно гибки и масштабируемы.

Jini и UPnP 

Используя Jini Surrogate Architecture, можно интегрировать Jini и Universal plug-and-play (UPnP). UPnP устройство через суррогат может получить доступ к Jini-сети.

См. также 
 Ken Arnold one of the original Jini architects
 Juxtapose (JXTA)
 Java Management Extensions (JMX)
 JavaSpaces
 Simple Network Management Protocol (SNMP)
 Zero Configuration Networking
 OSGi Alliance
 Service Location Protocol
 Salutation
 Universal plug-and-play (UPnP)

Литература 
 Jan Newmarch, Foundations of Jini 2 Programming

Ссылки 
 Jini.org 
 http://river.apache.org/
 Jini Wiki
 The Jini Technology Vision
 Citations from CiteSeer
 technique comparison
 Article «Jini: Out of the Bottle and Into the Box» by Daniel H. Steinberg
 Project Rio
 Jan Newmarch’s Guide to Jini Technologies
 Newton Open source Jini & OSGi based distributed component framework

Java 
Обнаружение сервисов